Любовь Никулина:
 Никулина, Любовь Алексеевна (более известна под фамилией Буткевич, род. 1924) — советская и российская писательница и журналистка.
 Косицкая-Никулина, Любовь Павловна (1827—1868) — русская актриса.